Le Pequod est un baleinier typique de l'île de Nantucket, qui apparaît dans le roman Moby-Dick de Herman Melville. Le Pequod et son équipage, commandés par le capitaine Achab, sont au cœur de l'histoire, qui, après les premiers chapitres, se déroule presque entièrement à bord du navire. En effet, le Pequod part dans une expédition de chasse à la baleine, pendant trois ans, parcourant les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Il est coulé par le cachalot Moby Dick au large des îles Gilbert. La plupart des personnages du roman font partie de l'équipage, composé de trente baleiniers  y compris le narrateur Ismaël. Le nom du baleinier provient de la tribu amérindienne des Pequots, exterminée pendant la guerre des Pequots.

Bateau de fiction
Moby Dick